Amerikai Egyesült Államok
 Hunter Creek (Arizona)
 Hunter Creek (Oregon)